Prehof ist der Ortsname von

 Prehof (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Prehof (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern